Die Premier League 2011/12 war die 20. Spielzeit der englischen Premier League und gleichzeitig die 113. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie startete am 13. August 2011 und endete am 13. Mai 2012. Titelverteidiger aus der vorangegangenen Spielzeit 2010/11 war Manchester United. Mit Aufsteiger Swansea City nahm erstmals eine walisische Mannschaft an der Premier League teil.

Mit einem 3:2-Erfolg gegen die Queens Park Rangers am letzten Spieltag gewann Manchester City seinen ersten Meistertitel in der Premier League vor dem punktgleichen Stadtrivalen Manchester United.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Spielstätten

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2011/12. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2011-12 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2011/12
Fußballsaison 2011/12